

Пушма — річка в Кіровській області, права притока Юга
 Пушма — селище, Підосиновський район, Кіровська область